Какуренка — название населённых пунктов в России:

 Какуренка — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Какуренка — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Какуренка — деревня в Одоевском районе Тульской области.